Bruine linie (Desna) – Duitse linie in Wit-Rusland achter de Desna in september 1943
 Bruine linie (Syrmië) – Duitse verdedigingslinie in Syrmië in herfst 1944